Александр Шепетковский:
 Шепетковский, Александр Кириллович (1808 — 1877) — красноярский золотопромышленник и общественный деятель, отец А.А. и Н.А.  Шепетковских, Е.А. Рачковской.
 Шепетковский, Александр Александрович (1848 — после 1904) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., сын А.К. Шепетковского.